Tages (band), een Zweedse rockband van 1964-1968
 Tages-Anzeiger, een Zwitserse krant
 Tagès, een systeem voor de bescherming van auteursrechten van software
 Tages (Etruskische mythologie), de oprichtende profeet van de Etruskische religie
 Tagetes, een plantengeslacht dat naar de bovenstaande profeet is genoemd